Weiler steht für:
 Weiler, Siedlungsform
 Weiler (Ortsname), Siedlungsname
 Weiler (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Schloss Weiler (Obersulm), Schloss in Weiler, Obersulm
 Schloss Weiler (Bessenbach) in Weiler (Bessenbach), Landkreis Aschaffenburg, Unterfranken
 Sender Weiler im Allgäu, Füllsender bei Simmerberg

Weiler ist der Name folgender

Unternehmen:
 J. W. Weiler & Cie., Hersteller von Anilin und Salpetersäure
 Weiler Werkzeugmaschinen, Hersteller von Dreh- und Radialbohrmaschinen

Familien:
 Weiler (Adelsgeschlecht), fränkisches/württembergisches Adelsgeschlecht
 Herren von Weiler, schwäbisches Adelsgeschlecht

Burgen:

Siehe auch:

 Gut Weilern, Schloss Staudachhof
 Weyler
 Weiller